Ben Bowns (né le  à Rotherham en Angleterre au Royaume-Uni) est un gardien de but professionnel britannique de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Formé avec les Sheffield Steelhawks, Bowns monte rapidement les échelons des équipes de Sheffield à un jeune âge. Il est appelé pour la première fois dans une équipe sénior, les Sheffield Spartans, alors qu'il joue encore pour les Sheffield Rapiers, formation regroupant les joueurs de moins de 16 ans. Il continue à monter les échelons jusqu'en 2012 où il passe aux Hull Stingrays. Malgré un rappel avec la formation jouant dans l'EIHL à Sheffield, les Steelers, Bowns n'a jamais porté leur maillot lors d'un match officiel à son départ pour Hull. En 2014, il passe aux Cardiff Devils.

Internationale 
Bowns représente la Grande-Bretagne au niveau international. Son premier championnat du monde à lieu en 2013 alors que la formation participe à la division 1A. Il participe pour la première fois à la division élite en 2019. Malgré les déboires de la formation britannique face à des sélections plus habituées au calibre de la division élite, la performance de Bowns dans les cages est remarquée. Il a entre autres repoussé 59 tirs dans une défaite de 6 à 3 contre les États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004||Sheffield Rapiers|| Angleterre U16|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2004-2005||Sheffield Rapiers|| Angleterre U16|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||Sheffield Rapiers|| Angleterre U16||  
|-
|2005-2006||Sheffield Spartans|| ENL|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007||Sheffield Spartans|| ENL|| 2|| || || || || || 12,00|| 82,6|| || || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007||Sheffield Rapiers|| Angleterre U16|| 11|| || || || || || 2,55|| 89,9|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||Sheffield Steelhawks|| Angleterre U19|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||Sheffield Scimitars|| EPIHL|| 3|| || || || || || 3,03|| 92,0|| || || 2|| || || || || || || || 
|-
|2007-2008||Sheffield Steelers|| EIHL|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||Sheffield Spartans|| ENL|| 18|| || || || || || 3,89|| 89,0|| || || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2007-2008||Sheffield Steelhawks|| Angleterre U18|| 10|| || || || || || 1,24|| 93,2|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Sheffield Scimitars|| EPIHL|| 3|| || || || || || 5,76|| 86,4|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Sheffield Spartans|| ENL|| 16|| || || || || || 1,73|| 94,2|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010||Sheffield Scimitars|| EPIHL|| 52|| || || || || || 3,62|| 90,4|| || || 2|| || || || || 3,50|| 92,6|| || 
|-
|2010-2011||Sheffield Steeldogs|| EPIHL|| 50|| || || || || || 4,05|| 90,9|| || || 2|| || || || || 5,00|| 89,0|| || 
|-
|2011-2012||Sheffield Steeldogs|| EPIHL|| 52|| || || || || || 2,40|| 93,0|| || || 3|| || || || || 2,27|| 94,9|| || 
|-
|2011-2012||Hull Stingrays|| EIHL|| 1|| || || || || || 0,00|| 100,0|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013||Hull Stingrays|| EIHL|| 48|| || || || || || 3,23|| 90,6|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014||Hull Stingrays|| EIHL|| 52|| || || || || || 3,40|| 90,8|| || || 2|| || || || || 3,50|| 90,3|| || 
|-
|2014-2015||Cardiff Devils|| EIHL|| 51|| || || || || || 2,69|| 90,2|| || || 2|| || || || || 3,00|| 88,7|| || 
|-
|2015-2016||Cardiff Devils|| EIHL|| 52|| || || || || || 2,50|| 91,6|| || || 3|| || || || || 3,73|| 86,7|| || 
|-
|2016-2017||Cardiff Devils|| EIHL|| 46|| || || || || || 2,36|| 91,2|| || || 4|| || || || || 2,41|| 91,0|| || 
|-
|2017-2018||Cardiff Devils|| EIHL|| 51|| || || || || || 2,43|| 91,2|| || || 4|| || || || || 1,50|| 93,9|| || 
|-
|2018-2019||Cardiff Devils|| EIHL|| 60|| || || || || || 2,32|| 91,6|| || || 4|| || || || || 3,25|| 89,7|| || 
|-
|2019-2020||Cardiff Devils|| EIHL|| 46|| || || || || || 2,84|| 90,5|| || || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2020-2021|| Graz 99ers|| ICEHL|| 13|| || || || || || 2,91|| 90,4|| 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2020-2021|| Nottingham Panthers || EIHL|| 8|| || || || || || 3,59 || 88,8 || 0|| || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -

Internationales

Références 

Naissance en janvier 1991
Naissance à Rotherham
Joueur international britannique de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Hull Stingrays
Joueur des Cardiff Devils
Joueur du Graz 99ers
Joueur des Nottingham Panthers